Alfred Debono ist der Name folgender Personen:

* Alfred Debono (Fußballspieler, 1944) (* 1944), maltesischer Fußballspieler
 Alfred Debono (Fußballspieler, 1945) (* 1945), maltesischer Fußballspieler